Самсон и Далила:
 «Самсон и Далила» — картина Рубенса
 «Самсон и Далила» — опера Сен-Санса
 «Самсон и Далила» — фильм 1922 года.
 «Самсон и Далила» — фильм 1949 года, режиссёр Сесил Блаунт Демилль
 «Самсон и Далила» — фильм 1985 года
  — фильм 1996 года, режиссёр Николас Роуг
 Самсон и Далила — фильм 2009 года, режиссёр Уорик Торнтон.